Termenul Capitul se poate referi la:

Capitul (religie): o adunare a călugărilor sau a clericilor catolici dintr-o regiune anume
Capitul (botanică): numit și calatidiu, o inflorescență racemoasă cu axul lățit, pe care sunt fixate florile sesile.